est une expression anglo-saxonne signifiant « plus jamais ». Elle peut faire référence à :

 , pièce de théâtre de  (1960) ;
 , film américain d'Alex Segal (1963) ;
 , chanson de Tamar Braxton (2013).